Ли Тегуай, также «Железная клюка Ли» (, Lǐ Tiěguǎi) — самый древний из Восьми бессмертных в даосском пантеоне. По легендам, он является учеником и современником Лао-цзы, однако его сопоставляют с реально существовавшим человеком, жившим в VII—VIII веках.

Известный также под именами Пустоглазый Ли (, Lǐ Kǒngmù) и Ли Нинъян(,Lǐ Níngyáng).

В народе Ли Тегуай известен как врач, носящий свои снадобья в тыкве-горлянке. Нефритовый император даровал ему бессмертие за многочисленные благородные поступки.

Внешне он выглядит как одноногий нищий-попрошайка с черным от грязи лицом, круглыми глазами, всклокоченной бородой и волосами, схваченными золотым обручем, полученным от его наставника. В руках он держит железный посох, на который опирается, поэтому получил прозвище «Железная клюка Ли». Чем больше кажутся его физические страдания, тем более действенны его лекарства.

Легенды 

По легенде, Ли Тегуай оставил своё физическое тело в пещере Даншань (Dangsban), в провинции Аньхой на попечение ученика, и отправился к Лао-цзы, предупредив, что если он не вернется через семь дней (алхимический цикл превращения), надо будет уничтожить его тело. Через шесть дней ученик, узнав о болезни матери, сжёг тело учителя и отправился домой. Вернувшись, Ли Тегуай обнаружил, что его тело сожжено. В это время недалеко умер от голода хромой нищий, и Ли Тегуай перешёл в его тело. С тех пор он приобрел вид хромого нищего. По некоторым легендам, именно Лао-цзы воскресил его из пепла и повязал ему лоб золотым обручем.

По другим сведениям, он родился во времена династии Чжоу, его звали Ли Юань Li Yüan, и он учился у Лао-цзы и богини Сиванму. Он 40 лет занимался практикой и медитациями, не зная сна и отдыха.

Он мог уменьшаться так, что ночевал в своей тыкве-горлянке.

Ссылки 
 Восемь бессмертных даосского пантеона
 The Eight Immortals of Taoism. Kwok Man Ho, Joanne O’Brien, Penguin Books 1991. ISBN 0-452-01070-5

Даосский пантеон